Беннігсен Леонтій Леонтійович (1745—1826) — барон, граф, генерал від кавалерії на російській службі, командуючий російською армією в битві при Прейсіш-Ейлау проти Наполеона.
 Беннігсен Олександр Адамович (1913—1988) — французький сходознавець-радянолог.
 Олександр Левін фон Беннігсен (1809—1893) — міністр-президент Ганновера (1848—1850).
 Рудольф фон Беннігсен (1824—1902) — ганноверський політичний і державний діяч.
 Рудольф фон Бенігсен (1859—1912) — губернатор Німецької Нової Гвінеї.
німецькі прізвища